Cerdon (Ain)
 Cerdon (Loiret)